Ernst Körting ist der Name folgender Personen:

* Ernst Körting (Ingenieur) (1842–1921), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Ernst Körting (Gastechniker) (1862–1945), deutscher Gas-Techniker und Unternehmer
 Ernst Körting junior (1869–1932), deutscher Ingenieur
 Ernst Körting (Industrieller) (1885–1950), deutscher Industrieller, Ingenieur und Dozent